Wykorzystane dane pochodzą z 2000 roku (U.S. Census Bureau).


Alfabetyczna lista hrabstw

Lista hrabstw według powierzchni

Lista hrabstw według ludności 

 
Alabama